Амсар — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Амсар — село в Губинском районе.

Россия 
 Амсар — село в Рутульском районе Дагестана.